Qingyang kan avse följande platser i Kina.

 Qingyang, Qingyang Shi – stad på prefekturnivå, Gansu-provinsen
 Qingyang Airport
 Qingyang, Chengdu, Qingyang Qu – stadsdistrikt, Sichuan-provinsen 
 Qingyang, Chizhou, Qingyang Xian –  härad, Anhui-provinsen  
 Qingyang (häradshuvudort i Kina), Qingyang Jiedao – stadsdelsdistrikt, Shandong-provinsen  
 Qingyang (köpinghuvudort i Kina, Heilongjiang Sheng, lat 45,37, long 128,79) – köpinghuvudort
 Qingyang (köpinghuvudort i Kina, Chongqing Shi, lat 29,53, long 107,20) – köpinghuvudort
 Qingyang Nongchang (bondby i Kina, Heilongjiang Sheng, lat 45,51, long 128,81) – by
 Qingyang Shan – berg, Qinghai-provinsen
 Qingyang Shuiku – vattenreservoar, Fujian-provinsen

Se även
 Qingyang He – flera vattendrag